Paenoxyaenoides (Паеноксијаеноидес — „скоро па Оксијаеноидес”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Paenoxyaenoides liguritor је тежила око 18,02 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Paenoxyaenoides.

Временска распрострањенст рода Paenoxyaenoides унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе